Рапперсвиль-Йона:

 Рапперсвиль-Йона — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.
 Рапперсвиль-Йона Лейкерс — профессиональный хоккейный клуб, представляющий швейцарскую коммуну Рапперсвиль-Йона.
 Рапперсвиль Йона — профессиональный футбольный клуб, выступает в швейцарской Промоушен-лиге.